Lavino ima više značenja:
 Lavino, Brescia
 Lavino, Pescara